Castagnède pode referir-se a:
 Castagnède (Alta Garona)
 Castagnède (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

Desambiguações de topônimos